Miejscowości w Polsce
 Kolonia Zakrzowska – nazwa niestandaryzowana, przysiółek wsi Błogoszów w woj. świętokrzyskim w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Kolonia Zakrzewska – część wsi Zakrzewo w woj. kujawsko-pomorskim w pow. aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo
 Kolonia Zakrzewska – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Leśniczówka w woj. łódzkim w pow. łowickim, w gminie Bielawy